Illmatic steht für:
 Illmatic (Album), Album des New Yorker Rappers Nas
 Illmatic (Rapper), Frankfurter Rapper